Burel ist der Name folgender Personen:

 Clara Burel (* 2001), französische Tennisspielerin
 Gérard Burel (1935–2012), französischer Politiker
 Gottfried Burel (lat. Godefridus Burel, frz. Godefroi Burel; † nach Oktober 1096), Unterführer des Volkskreuzzugs
 Hugo Burel (* 1951), uruguayischer Schriftsteller und Journalist
 Jorge Burel (* 1956), uruguayischer Journalist
 Léonce-Henri Burel (1892–1977), französischer Kameramann und Gelegenheitsregisseur
 Simone Burel (* 1986), deutsche Sprachwissenschaftlerin, Autorin und Unternehmerin

Burel ist der Name folgender Orte:
 Burel, piemontesischer Name der Gemeinde Burolo in der Provinz Turin, Italien

Burel bezeichnet außerdem:
 Burel (Gewebe), einen traditionellen portugiesischen Wollstoff

Siehe auch:
 Burrel
 Burrell